Vedell o vedella, vaca o bou que no ha assolit l'edat adulta
 Riu Vedell, afluent del riu Vaca a la Valldigna, Safor, País Valencià 
 Vedell o Antirrhinum majus, planta amb flor de la família de les plantaginàcies